Rauli Raitanen, finski hokejist, * 14. januar 1970, Pori, Finska.

Raitanen je večji del svoje kariere igral za klub Ässät Pori v finski ligi, skupno enajst sezon. Ob koncu kariere pa je po eno sezono igral tudi za klube MoDo Hockey v švedski ligi, Tappara Tampere v finski ligi ter West Coast Titans in Växjö Lakers v tretji finski oziroma švedski ligi. Leta 1990 je bil kot 182. izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel dva gola in pet podaj na sedmih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 87/88
|
| 18
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska ml. liga
| 87/88
|
| 29
| 10
| 13
| 23
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 88/89
|
| 40
| 21
| 17
| 38
| -16
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska ml. liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 41
| 17
| 44
| 61
| +56
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 90/91
|
| 43
| 6
| 16
| 22
| -2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 4
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 91/92
|
| 41
| 12
| 22
| 34
| +1
| 34
|
| 8
| 1
| 5
| 6
| +3
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 2
| 5
| 7
| +8
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 92/93
|
| 43
| 15
| 20
| 35
| +10
| 28
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| -6
| 6
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 93/94
|
| 48
| 15
| 25
| 40
| +3
| 50
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -2
| 4
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 17
| 18
| 35
| +1
| 70
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +2
| 2
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 95/96
|
| 50
| 5
| 18
| 23
| +1
| 79
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| 0
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 96/97
|
| 44
| 10
| 9
| 19
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 97/98
|
| 43
| 12
| 9
| 21
| +6
| 46
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| -1
| 0
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 98/99
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 98/99
|
| 42
| 5
| 2
| 7
| -11
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| West Coast Titans
| Finska 3. liga
| 99/00
|
| 14
| 7
| 14
| 21
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Växjö Lakers
| Švedska 3. liga
| 00/01
|
|
| 0
| 6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 583
| bgcolor="#7FFF00" | 165
| bgcolor="#7FFF00" | 251
| bgcolor="#7FFF00" | 416
| bgcolor="#7FFF00" | +55
| bgcolor="#7FFF00" | 453
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Viri
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti West Coast Titans
Hokejisti Växjö Lakers